Joseph Martial Wetzell (1888-1928), ingénieur chimiste polytechnicien français;
 Oskar Wetzell (1793-1857), plongeur finlandais sourd.